Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Lutz che ha battuto in finale Nick Saviano 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Stan Smith (primo turno)
 Bob Lutz (campione)

 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Andrew Pattison (semifinali)
 Gianni Ocleppo (primo turno)
 Rolf Gehring (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1980